Armeniens Fußballer des Jahres wird seit 1992, des Jahres der Gründung der Armenischen Fußballverbands vergeben. Die Auszeichnung des Fußballer des Jahres wird alljährlich von Trainern, Funktionären und Journalisten des Verbands verliehen.

Ausgezeichnete Spieler

Erfolgreichste Spieler 

Fußballer des Jahres
Fussballer des Jahres
Erstverleihung 1992